Le Gang (titre italien : La gang del parigino), un film franco-italien réalisé en 1976 par Jacques Deray et sorti en 1977 ;
 Le Gang, une chanson des BB Brunes ;
 Le Gang, un épisode de la série télévisée The Walking Dead.